Moussaieff peut faire référence à :

ordre chronologique
 Shlomo Moussaieff (1852-1922), marchand juif originaire de Boukhara ;
 Shlomo Moussaieff (1925-2015), bijoutier et collectionneur d'antiquités israélien, petit-fils du précédent ;
 Dorrit Moussaieff (1950-), première dame d'Islande depuis 2003, fille du précédent.

Patronyme juif